Дом венгерских вин () — музей в Будапеште, посвящённый венгерскому виноделию. Музей, закрывшийся в 2016 году, располагался около Будайской крепости на площади Святой Троицы. В экспозиции было представлено более 700 сортов венгерских вин из 22 винодельческих регионов Венгрии. Более 70 сортов вин посетители музея могли попробовать в ходе осмотра экспозиции. Одним из лучших сортов, предлагавшихся посетителям на дегустацию, считалось сухое красное вино «Эгерская бычья кровь». Токайские вина также находились среди главных фаворитов экспозиции.

В Пеште на улице Ракоци работает Дом венгерской палинки.

См. также 
 Виноделие в Венгрии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 The New York Times. House of Hungarian Wines
 Дом венгерских вин 
 Tom Masters. Eastern Europe. House of Hungarian Wines

Музеи Будапешта
Виноделие Венгрии
Музеи вина
Организации, закрытые в 2016 году